Astronomia: Fase planetària, aparença de la part il·luminada d'un planeta. Per a les fases de la lluna vegeu Fase lunar.
 Termodinàmica:
 Fase de la matèria: Part d'un sistema que és homogènia i presenta uns límits ben determinats.
 S'anomena fase a cadascun dels estats de la matèria.
 Física:
 Per a la fase d'una ona vegeu Fase (ona)
 Fase (electricitat)
 Matemàtiques: Per a la fase angular d'un vector, vegeu l'article Fase vectorial.